Electronic Traction Control
 Enrichment Technology Company
 Encyclopedia of Triangle Centers